Kerkić, selo u Mađarskoj
mađarsko ime za selo Okrugli Vrh u općini Sveti Juraj na Bregu, Međimurska županija